Ukromne (în ) este localitatea de reședință a comunei Ukromne din raionul Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ukromne era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Ukromne, Ukromne
Ukromne, Ukromne, Simferopol
Ukromne, Ukromne, Simferopol, Crimeea